Balduino ist der Familienname folgender Personen:

 Balduino de Balduinis († 1582), Bischof von Aversa 
 Lambertino Balduino († 1349), Bischof von Brescia 
 Tomás Balduino (* 1922, † 2014), brasilianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Goiás